film
Nowhere to Go (film, 1958)
Nowhere to Go (film, 1998)
Nowhere to Go (film, 2019), kortfilm uit 2019
lied
Nowhere to Go (Melissa Etheridge) uit 1995
Nowhere to Go (Hayden James) uit 2019